Chunky Panday (Bombay, 26 september 1962) is een Indiaas acteur die voornamelijk in Hindi films speelt.

Biografie
Panday werkte in 1986 als een instructeur op de toneelschool. Hij was de oudste van veel jonge beginnende artiesten zoals Akshay Kumar. Hij maakte zijn debuut met de film met meerdere hoofdrolspelers Aag Hi Aag (1987). Films met hem in de hoofdrol waren niet succesvol, zijn enige hit was Parda Hai Parda (1992). Panday was veelal te zien in films met meerdere hoofdrolspelers of in een ondersteunende rol. Na 2003 nam hij voornamelijk de rol van een komiek op zich zoals in de Housefull-reeks of als dat van de antagonist in films als Begum Jaan, Prassthanam, Saaho en de webserie Abhay.

Panday is de vader van actrice Ananya Panday.

Filmografie

Films

Webseries

Externe link 
 

Indiaas acteur